Микроклисура може да се отнася за:

 Горна Лакавица с гръцко име от 1927 година Микроклисура, бивше село, днес на територията на дем Неврокоп, Гърция;
 Микроклисура със старо име Садовища, село в дем Гревена, Гърция.

Вижте също 
 Клисура (пояснение)